Clericus (lateinisch für ‚Kleriker‘) ist der Familienname folgender Personen

 Johannes Clericus (1657–1736), Schweizer Theologe und Philologe
 Ludwig Clericus (1827–1892), deutscher Illustrator, Heraldiker und Redakteur